Wolfe Tones — ирландская музыкальная группа, существующая с 1963 года, исполняющая ирландскую повстанческую музыку (поджанр ирландского фолка с патриотическими текстами).

История 
Группа взяла своё название в честь борца за независимость Ирландии Теобальда Вольфе Тоуна (Theobald Wolfe Tone, 1763—1798). Коллектив образовали в августе 1963 года братья Брайан и Дерек Уорфилды, а также Ноэль Нэгл. Позже к ним присоединился Томми Байрн.

Написанная в 1987 году Брайаном Уорфилдом к столетию футбольного клуба Селтик песня «Celtic Symphony» получила широкую известность и исполнялась многими коллективами со всего мира.

В 1989 году Дерек Уорфилд подписал контракт с американским музыкальным издательством, поэтому в этот период группа гастролировала без него и не записывала новый материал. Совместную работу коллектив возобновил с 1995 года, однако в 2001 году Дерек снова покинул группу, причина осталась неизвестной. Оставшиеся участники назвались «Brian Warfield, Tommy Byrne and Noel Nagle formally of The Wolfe Tones» и выпустили альбом «You’ll Never Beat the Irish».

Дискография

Студийные работы 
 1965 — The Foggy Dew
 1966 — Up the Rebels
 1969 — Rifles of the I.R.A.
 1972 — Let the People Sing
 1974 — 'Till Ireland a Nation
 1976 — Irish to the Core
 1976 — Across the Broad Atlantic
 1978 — 
 1980 — As Gaeilge
 1981 — Spirit of the Nation
 1983 — A Sense of Freedom
 1985 — Profile
 1987 — Sing Out for Ireland
 2001 — You’ll Never Beat the Irish
 2004 — The Troubles

Концертные альбомы 
 1980 Live Alive-Oh!
 2002 The Very Best of the Wolfe Tones Live
 2004 40th Anniversary Live

Сборники 
 1971 The Teddy Bear’s Head
 1984 20 Golden Irish Ballads
 1984 20 Golden Irish Ballads
 1984 20 Golden Irish Ballads
 2000 Millennium Celebration
 2003 Rebels & Heroes
 2006 Celtic Symphony
 2006 1916: The Easter Rising
 2006 The Platinum Collection
 2008 The Anthology of Irish Song

Миньоны 
 1967 The Teddy Bear’s Head
 1988 I Love the Wolfe Tones
 1988 Christmas with the Wolfe Tones

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы
 YouTube — The WOlfe Tones — Erin Go Bragh

Бой-бэнды Ирландии
Фолк-группы Ирландии